Goethepreis steht für folgende Auszeichnungen:

 Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main
 Goethe-Preis der Stadt Berlin (Ost; bis 1989)

 Goethe-Preis für wissenschafts- und hochschulpolitischen Journalismus der Goethe-Universität Frankfurt und der Fazit-Stiftung
 Hansischer Goethe-Preis

Siehe auch:
 Goethe-Medaille (Begriffsklärung)
 Goethe-Plakette